Centro d'istruzione forze speciali
Server Message Block